Manuel Soler puede referirse a:

 Manuel Soler (1955-), biólogo y etólogo natural de Guadix, Granada (España);
 Manuel Soler Percusionista y bailaor flamenco. (España);
 Manuel Pascual Soler, (1969-), ciclista español;
 Manuel Soler, (¿1700?) militar natural de Alicante (España); 
 Manuel Soler (1758-1760), gobernador de Costa Rica;
 Manuel Soler, entrenador de fútbol (Real Valladolid Club de Fútbol, Unión Deportiva Salamanca).
 Manuel Soler Alegre (1957-2021), piloto de trial español;